

 João de Deus, santo católico

Pessoas 

 João de Deus (médium), fundador da Casa de Dom Inácio de Loyola
 João de Deus Costa Lima, ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube
 João de Deus Sepúlveda, pintor brasileiro
 João de Deus Mena Barreto, militar brasileiro
 João de Deus Nascimento, alfaiate e participante da Conjuração Baiana
 João de Deus Barbosa de Jesus, jornalista, escritor e político trabalhista brasileiro

 João de Deus de Nogueira Ramos, pedagogo português, autor da Cartilha Maternal
 João de Deus Ramos, filho do precedente e também ele pedagogo
 João de Deus Pinheiro, político português
 João de Deus Pinheiro Farinha, político português
 João Carlos Pires de Deus, ex-futebolista, treinador e auxiliar técnico português

Outros 
 João Paulo II, chamado no Brasil como João de Deus

Geografia 
 São João de Deus (Lisboa), freguesia lisboeta
 Bairro de São João de Deus, em Campanhã (Portugal)

Ver também 

Desambiguações de santos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos